Кубок Либертадорес 1973 — 14-й розыгрыш Кубка Либертадорес по футболу, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ. Победителем вновь стал «Индепендьенте».

Четвертьфиналы

Группа 1

Группа 2

Плей-офф

Группа 3

Группа 4 
 Венесуэльские клубы Депортиво Италия и Депортиво Галисия не сыграли в этом розыгрыше из-за своих проблем с федерацией футбола Венесуэлы.

Группа 5

Полуфиналы

Группа A

Группа B

Финал

Плей-офф

Чемпион

Ссылки 
 Кубок Либертадорес 1973 на сайте RSSSF
 Кубок Либертадорес 1973 на Торсиде

Футбол в Южной Америке в 1973 году
1973